Золотая рыбка — ряд балетов, основанных на известной «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина:
 «Золотая рыбка» — балет на музыку Л. Минкуса, созданный в 1867 году.
 «Золотая рыбка» — балет на музыку Н. Н. Черепнина, созданный в 1937 году.
 «Золотая рыбка» — балет на музыку М. Логара, созданный в 1953 году.